Mesquitense – abitanti di Mesquita (Minas Gerais)
Mesquitense – abitanti di Mesquita (Rio de Janeiro)